Louis Vaneau – studente francese morto durante la Rivoluzione di Luglio
 Rue Vaneau – strada del VII arrondissement di Parigi
 Vaneau – stazione della metropolitana di Parigi